Higginbotham ist der Nachname mehrerer Persönlichkeiten:

 Danny Higginbotham (* 1978), englischer Fußballspieler
 Evelyn Brooks Higginbotham (* 1945), US-amerikanische Historikerin
 Irene Higginbotham (1918–1988), US-amerikanische Pianistin und Songwriterin
 J. C. Higginbotham (1906–1973), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 James Higginbotham (1941–2014), US-amerikanischer Philosoph und Linguist
 Joan Higginbotham (* 1964), US-amerikanische Astronautin
 Scott Higginbotham (* 1986), australischer Rugby-Union-Spieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Higginbotham (Louisiana)
 Higginbotham (Texas)